

Роуздейл — місто, штат Індіана
 Роуздейл — місто, штат Канзас
 Роуздейл — місто, штат Міссісіпі
 Роуздейл — місто, штат Оклахома
 Роуздейл — селище, штат Луїзіана
 Роуздейл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Роуздейл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Роуздейл — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Роуздейл — переписна місцевість, штат Вашингтон